Denis Gabriel Adhémar de Polastron (1758 -  à Bayonne) est un militaire français.

Biographie 
Il est le fils de Jean François Gabriel, comte de Polastron et de sa seconde épouse, Anne Charlotte de Noé (1729 - 1821).

Il embrasse la carrière militaire et prend part au combat de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est nommé colonel dans le régiment de La Fayette.

Demi-frère de la duchesse de Polignac, la favorite de la reine Marie-Antoinette, il épouse le  à Versailles Louise d'Esparbès de Lussan (1764 - 1804). De cette union naît un fils, Louis de Polastron (1785-1804).

Sa femme devient la maîtresse du comte d'Artois, le futur roi Charles X.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1758
Militaire français de la guerre d'indépendance des États-Unis
Décès dans les Basses-Pyrénées
Décès en août 1821
Décès à Bayonne